

Sigle 
Earth First! – movimento ecologista
EF Education First – organizzazione d'interscambio culturale e per l'educazione all'estero con programmi linguistici 
EF Education First Pro Cycling – squadra maschile statunitense di ciclismo su strada
Educazione fisica

Codici 
 EF – codice vettore IATA di Far Eastern Air Transport
 EF – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per l'Unione delle nazioni sotto la Convenzione della Comunità Europea per i Brevetti

Fotografia
 EF (Electro Focus) – Attacco a baionetta per gli obiettivi appartenenti al sistema fotografico reflex EOS (Electro-Optical System) di Canon

Religione 
 E.F. – Figlie della Chiesa

Altro 
 Ef – gruppo musicale svedese
 E.F. – abbreviazione di Era fascista
 Ф o Ef – ventunesima lettera dell'alfabeto cirillico
 Ef – abbreviazione di Lettera agli Efesini
 EF – targa automobilistica di Eferding (Austria)
 EF – targa automobilistica di Erfurt (Germania)
 EF – extremely fine o splendido, in numismatica, riferito allo stato di conservazione